«Курганстальмост» — это специализированное предприятие по изготовлению металлоконструкций пролетных строений мостов. На данный момент является ведущим предприятием России, выпускающим металлоконструкции всех типов мостов. Доля компании на рынке мостовых металлоконструкций России по статистике на 2008 год составляет 25%, а общий объем 62 000 тонн. Самые крупные объекты предприятия: «Патриарший мост» в Москве, «Благовещенский мост», «Большой Обуховский вантовый мост» в Санкт-Петербурге, «Вантовый мост» в Сургуте, «Красный дракон» в Ханты-Мансийске, «Факел» в Салехарде. Курганский завод является единственным предприятием в России, поставляющим мостовые металлоконструкции в Европу. На сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий Курганской области.

История 
В апреле 1974 года Байкало-Амурская магистраль была объявлена всесоюзной ударной комсомольской стройкой, которая требовала строительства большого количества мостов. 25 ноября 1974 года Министерством транспортного строительства утверждена проектно-сметная документация на строительство завода металлических мостовых конструкций в Кургане. В период с 1976 по 1979 годы завод постепенно строился силами СМП-287 и других мостоотрядов треста Мостострой-4 по проекту «Гипропромтрансстрой» и сдавался в эксплуатацию. Вместе со строительством на завод завозилось технологическое оборудование. Первая пусковая очередь была сдана в 1979 году, в этот год завод принял первых своих рабочих. Завод обрел название «Курганский завод металлических мостовых конструкций».

В июле 1979 года из ворот КЗММК вышел тепловоз с платформой, на которой было установлено первое пролётное строение железнодорожного моста длиной 23 м, предназначенное для БАМа, а в период с 1980 по 1982 годы изготовил свой первый крупный заказ на строительство моста 9х88 м. (масса 4 тыс. тонн) через реку Амударья. Открытие моста состоялось в мае 1982 года. В период с 1985 по 1989 годы завод осваивал новые виды продукции, а именно изготовление балок коробчатого типа. Период перестройки с 1990 по 1994 годы, предприятие преобразовано в Дочернее акционерное общество закрытого типа «Курганстальмост» в составе АО «Мостостройиндустрия», в эти года падали объемы производства. Период 2000 по 2005 годы это развитие предприятия, на российском рынке мостовых металлоконструкций, занимает лидирующую позицию. На сегодняшний день в состав завода входят семь предприятий.

По инициативе директора ДЗАО «Курганстальмост» Н.В. Парышева построен Ледовый дворец спорта «Мостовик», который 14 сентября 2010 года решением Правительства Курганской области был переименован в Ледовый Дворец спорта имени Николая Васильевича Парышева.

19 июля 2009 года на территории ЗАО «Курганстальмост» открыт установленный на 30-сантиметровом постаменте отлитый из бронзы памятник Н.В. Парышеву высотой 2,8 м.

Основная продукция предприятия 
 Металлоконструкция всех типов пролетных строений мостов (железнодорожные, автодорожные, пешеходные, совмещенные)
 Метизная продукция (болты, гайки, шайбы, винты)
 Панели шпунтовые сварные ПШС
 Трубы большого диаметра
 Художественные кузнечные изделия
 Буровые машины MBG-12, MBG-24
 Пиломатериал

Список мостов предприятия 
 «Погореловский железнодорожный мост» (через реку Исеть, Шадринск)
 «Железнодорожный мост» (через реку Иртыш, Тобольск)
 «Железнодорожный мост» (через реку Исеть, Каменск-Уральский)
 «Красавинский мост» (через реку Кама, Пермь)
 «Автодорожный мост» (через реку Иртыш, Тобольск)
 «Автодорожный мост» (через реку Иртыш, Омск)
 «Автодорожный мост» (через реку Обь, Барнаул)
 «Автодорожный мост» (через реку Обь, Сургут)
 «Автодорожный мост» (через реку Иртыш, Ханты-Мансийск)
 «Бугринский мост» (через реку Обь, Новосибирск)
 «Метромост» (через реку Иртыш, Омск)
 Ряд автодорожных и железнодорожных мостов, эстакад, развязок на Московской кольцевой автодороге и третьем транспортном кольце
 «Пешеходный мост» (через реку Москва, Москва)
 «Пешеходный мост» (Ханты-Мансийск)
 «Пешеходный мост» (через реку Сайма, Сургут)
 «Пешеходный мост Спешилово» (Пермь)
 Мост, связывающий Владивосток с островом Русский.
 «Открытие Арена» (для ФК «Спартак» Москва)

Директор 
 3 февраля 1975 года — 1976 год Полонский, Олег Яковлевич
 1976 год — 1981 год Олейников, Юрий Яковлевич
 1981 год — 1986 год Еланцев, Григорий Ефимович
 1986 год — 1989 год Новиков, Александр Тимофеевич
 1989 год — 1990 год Чернобыльский В.Н.
 16 ноября 1990 года — 19 июля 2008 года Парышев, Николай Васильевич
 С 2008 года Парышев, Дмитрий Николаевич

Примечания

См. также 
 Список предприятий города Кургана

Ссылки 
 Курганстальмост
 Курганский журналист на Дальнем Востоке: «Потрясающе, горжусь!»
 Президент РФ Дмитрий Медведев посетил ЗАО «Курганстальмост»
 Карточка компании на сайте Портала внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ

Предприятия Кургана